LD steht für:
 Dessau Hauptbahnhof (DS 100)
 Kroatien (ICAO-Code)
 Ladder Diagram, eine in IEC-Norm EN 61131-3 genormte grafische Programmiersprache, siehe Kontaktplan
 Laserdiode, ein Halbleiter-Bauteil, das Laserstrahlung erzeugt
 Laserdisc, ein Speichermedium für Videos
 Letale Dosis, tödliche Dosis eines bestimmten Stoffes oder einer bestimmten Strahlung
 Liberale Demokraten, eine linksliberale Abspaltung von der Partei FDP
 Lietuvos draudimas, litauisches Versicherungsunternehmen
 Line Dubbed, Ersetzen des Originaltons in Videomaterial
 Líneas Aéreas del Estado, argentinische Fluggesellschaft (IATA-Code)
 Air Hong Kong, IATA-Code der Fluggesellschaft
 Linz-Donawitz-Verfahren, ein Fertigungsverfahren bei der Stahlerzeugung
 Lippe-Detmold, siehe Fürstentum Lippe
 die postcode area Llandrindod Wells (als Anfangsbuchstaben einer Postleitzahl aus dem Vereinigten Königreich)
 Ludum Dare, ein Wettbewerb zur Entwicklung von Computerspielen
 Lunar Distance, die Entfernung des Mondes zur Erde, siehe Mondbahn #Erdabstand
 römische Zahlzeichen für 450
 Landquart-Davos-Bahn, heute Rhätische Bahn

LD als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: kreisfreie Stadt Landau in der Pfalz
 Großbritannien: Wimbledon (für Fahrzeuge aus London)
 Indien: Lakshadweep
 Irland: County Longford/An Longphort
 Norwegen: Horten in der Provinz Vestfold

ld steht für:
 loader, Unix-Befehl zum Aufrufen eines Linkers, siehe Linker (Computerprogramm)
 logarithmus dualis, Logarithmus zur Basis 2

Abkürzung